Blackhawk eller Black Hawk kan avse:

 Blackhawk – annat namn för datorspelet Blackthorne (1994)
 Black Hawk (helikopter) – amerikansk militär transporthelikopter, se Sikorsky UH-60 Black Hawk
 Black Hawk Down – amerikansk-brittisk historisk krigsfilm 2011, skildrar Slaget om Mogadishu 1993
 Black Hawk-kriget – amerikanskt indiankrig 1882
 Chicago Blackhawks – amerikanskt ishockeylag

Geografi

USA
 Black Hawk, Colorado – ort, Gilpin County (118 invånare)
Blackhawk, Kalifornien – ort, Contra Costa Copunty (9454 invånare) 
 Black Hawk County, Iowa